Kopčany – miejscowość na Słowacji
 Kopčany – słowacka nazwa miejscowości Kittsee w Austrii
 Zemplínske Kopčany – wieś na Słowacji